Poblete steht für:

 Poblete (Ciudad Real), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Ciudad Real

Poblete ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Poblete (* 1963), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Olga Poblete (1908–1999), chilenische Historikerin, Hochschullehrerin und Frauenrechtlerin